Sticky Fingers (album), een album van The Rolling Stones uit 1971
Sticky Fingers (film), een Amerikaanse komediefilm uit 1988
Sticky Fingers (band), Australische band